Fear of a Black Planet — музичний альбом гурту Public Enemy. Виданий 20 березня 1990 року лейблом Def Jam / Columbia Records. Загальна тривалість композицій становить 63:21. Альбом відносять до напрямку хіп-хоп. Альбом посів 300-ту позицію у .

Список пісень 
 «Contract on the World Love Jam» — 1:44
 «Brothers Gonna Work It Out» — 5:07
 «911 Is a Joke» — 3:17
 «Incident at 66.6 FM» — 1:37
 «Welcome to the Terrordome» — 5:25
 «Meet the G That Killed Me» — 0:44
 «Pollywanacraka» — 3:52
 «Anti-Nigger Machine» — 3:17
 «Burn Hollywood Burn» (feat. Ice Cube, Big Daddy Kane) — 2:47
 «Power to the People» — 3:50
 «Who Stole the Soul?» — 3:49
 «Fear of a Black Planet» — 3:45
 «Revolutionary Generation» — 5:43
 «Can't Do Nuttin' for Ya Man» — 2:46
 «Reggie Jax» — 1:35
 «Leave This Off Your Fu*kin Charts» — 2:31
 «B Side Wins Again» — 3:45
 «War at 33.3» — 2:07
 «Final Count of the Collision Between Us and the Damned» — 0:48
 «Fight the Power» — 4:42

Рейтинги

Альбом

Сингли

Посилання 
 Allmusic: огляд 
 Rolling Stone :огляд 
 RapReviews.com: огляд 
 Robert Christgau: огляд 
 Entertainment Weekly огляд 
 Sputnikmusic :огляд

Альбоми Public Enemy
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone
Альбоми Def Jam Recordings